Als Dattelpflaume bezeichnet man:

eine Gattung der Ebenholzgewächse, siehe Ebenholzbäume
die Frucht des Kakibaums, siehe Kaki